Schuld steht für:

Philosophie, Psychologie, Soziologie:
Existentielle Schuld, philosophischer und sozialpsychologischer Begriff
 Schuld (Ethik), verschiedene ethisch-philosophische Begriffe (Moral und Ethik)
 Schuldgefühl (Psychologie), bewusste oder unbewusste Überzeugung, etwas Falsches getan zu haben

Recht:
 Schuld (Strafrecht), im Strafrecht Deutschlands die Vorwerfbarkeit einer Straftat
 Verschulden, Vorwerfbarkeit eines zivilrechtlichen Delikts (Rechtswissenschaft)
 Schuld (Privatrecht), Leistungspflicht des Schuldners (Rechtswissenschaft)
 Schulden, Verbindlichkeiten

Ort:
 Schuld (Ahr), Ortsgemeinde im Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz

Literatur und Fernsehen:
 Schuld (Buch von Ferdinand von Schirach), Kriminalgeschichten von Ferdinand von Schirach (2010)
 SCHULD nach Ferdinand von Schirach, Verfilmung der Kriminalgeschichten
 Polizeiruf 110: Schuld, deutscher TV-Krimi (2012)
 Spuren des Bösen: Schuld, deutsch-österreichischer Fernsehfilm von Andreas Prochaska (2021)

Siehe auch
 Die Schuld